Джим Ли:
 Ли, Джим (род. 1949) — английский музыкант, известный как участник группы Slade.
 Ли, Джим (род. 1964) — американский художник, сценарист, редактор и издатель комиксов.